Daphnis kan syfta på:

 Dafnis (Daphnis), en herde i grekisk mytologi
 Daphnis och Chloe, roman av Longos
 Daphnis (måne), en av Saturnus månar 
 Daphnis (tidskrift), en vetenskaplig tidskrift 
 Daphnis (djur), ett fjärilssläkte